GFF steht als Abkürzung für:

 Gambia Field Force, paramilitärische Streitkräfte in Gambia
Gambia Football Federation, gambischer Fußballbund
 Georgischer Fußballverband, der Verband georgischer Fußballvereine
 Geschütztes Führungs- und Funktionsfahrzeug, siehe Liste von Radfahrzeugen der Bundeswehr #Geschützte Führungs- und Funktionsfahrzeuge – GFF
 Gesellschaft für Familienforschung in Franken, ein genealogischer Verein mit Sitz in Nürnberg
 Gesellschaft für Freiheitsrechte, ein Verein mit juristischem Engagement für Freiheitsrechte
 Griffith (New South Wales), IATA-Code des australischen Flughafens
 Guyana Football Federation, der Fußballverband von Guyana

GfF steht für:
 Gesellschaft für Fotografie, ein Berliner Verein

gff steht für:
 Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion

Abkürzung